La Vinyota (Bertí), paratge de Sant Quirze Safaja (Moianès) 
 La Vinyota (Castellterçol), paratge de Castellterçol (Moianès) 
 Font de la Vinyota, font de Castellcir (Moianès) 
 Pont de la Vinyota, pont de Sant Quirze Safaja (Moianès) 
 Sot de la Vinyota, sot i torrent de Castellcir (Moianès)